Pefkofyton kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Pefkófyton (berg i Grekland), Epirus, Nomós Ioannínon, 
 Pevkófiton (ort i Grekland), Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar